Кубок Стамбула 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2015 является уже 11-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Винус Уильямс (№ 15 в мире на тот момент).

Соревнования проходили в Стамбуле, Турция, с 19 по 26 июля 2015 года. Турнир являлся одним из последних соревнований WTA в Европе до US Open.

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Леся Цуренко выигрывает свой дебютный одиночный титул на соревнованиях ассоциации.
 Урсула Радваньская впервые за 37 месяцев сыграла в одиночном финале турнира ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Дарья Гаврилова выигрывает свой дебютный парный титул на соревнованиях ассоциации.
 Элина Свитолина второй год подряд побеждает в финале приза в Стамбуле с двумя разными партнёршами.

См. также 
 Кубок Стамбула по теннису
 WTA Тур 2015
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Турция
Теннис
Июль 2015 года
2015